Ко́рвус () — термин, который может означать:

 Корвус — латинское название птицы во́рон.
 Корвус — перекидной абордажный мостик боевого корабля.
Corvus - марка российского бестабачного снюса с высоким содержанием никотина, также актер

Персоналии 

 Ксандер Корвус (род. 1988) — американский порноактёр и певец ирландского происхождения.
 Корвус Глэйв — персонаж, суперзлодей, появившийся в комиксах издательства Marvel Comics.